El Cerrito peut désigner :

Toponymes

El Cerrito : un district du département de San Rafael.

El Cerrito : une municipalité du département de Valle del Cauca.

El Cerrito : une municipalité du comté de Contra Costa en Californie ;
 El Cerrito : une municipalité du comté de Riverside en Californie.

El Cerrito : une localité de la paroisse civile de Sierra Parima dans la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas ;
 El Cerrito : une localité de la paroisse civile de Bolívar de la municipalité de Morán dans l'État de Lara.

Homonymie de toponyme